37-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 2-й среди юношей и девушек прошёл в польском Косцелиско с 5 февраля по 9 февраля 2003 года.

Соревнования проводились среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Медальная таблица 

2003 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Польше
Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
Февраль 2003 года
Международные соревнования по биатлону в Польше